Martini (vermout), een vermoutmerk.
 Martini (cocktail), een cocktail.
 Martini (automerk), een Zwitsers automerk
 De Martinitoren, een toren behorend tot de Martinikerk in de stad Groningen.
 Het Martini Ziekenhuis, een ziekenhuis in de stad Groningen.
 Martini Regatta, een roeiwedstrijd in Groningen
 Martini & Rossi, een Italiaans merk dat alcoholische dranken verkoopt

Personen 
 Martini (geslacht)
 Arturo Martini, Italiaans beeldhouwer, 1889 - 1947
 Carlo Maria Martini (1927 - 2012), een Italiaanse kardinaal
 Fausto Maria Martini, Italiaans schrijver, 1886 - 1931
 Johannes Martini (c. 1440 - overleden eind 1497 of begin 1498), Nederlandse polyfonist
 Simone Martini (1284 - 1344), Italiaans schilder
 Padre Martini (1706 - 1784), Italiaans componist en musicoloog
 Jean Paul Egide Martini (1741 - 1816), bijgenaamd Martini il Tedesco, Duits-Frans componist